Magne Johansen (ur. 18 stycznia 1965 r. w Trondheim) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1991/1992, kiedy zajął 26. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Największym sukcesem tego skoczka jest srebrny medal mistrzostw świata w Lahti wywalczony drużynowo.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1986/1987: -
 sezon 1987/1988: -
 sezon 1988/1989: 34
 sezon 1989/1990: 40
 sezon 1990/1991: -
 sezon 1991/1992: 26
 sezon 1992/1993: -

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 22

Igrzyska Olimpijskie 
 Indywidualnie
 1992 Albertville (FRA) – 18. miejsce (duża skocznia), 49. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa Świata w lotach 
 Indywidualnie
 1990 Vikersund (NOR) – 39. miejsce
 1992 Harrachov (CSK) – 13. miejsce

Mistrzostwa Świata 
 Drużynowo
 1989 Lahti (FIN) – srebrny medal

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Ludzie urodzeni w Trondheim
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1989
Norwescy olimpijczycy (Albertville 1992)
Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1965